

Sigle 
 Imposta sul Reddito Imprenditoriale 
 Information Research, Inc. – società statunitense di ricerche di mercato
 Internationalized Resource Identifier – generalizzazione di Uniform Resource Identifier
 Istituto per la Ricostruzione Industriale – ente pubblico italiano

Codici 
 IRI – codice nazionale del CIO dell'Iran
 IRI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iringa Nduli (Tanzania)
 iri – codice ISO 639-3 della lingua irigwe

Mitologia 
 Iri – Dea dell'arcobaleno, messaggera degli Dei. La figura di tale divinità è presente in diversi passi dell'Iliade (II, 786, 790, 795; XVIII, 166).

Scienza e Tecnologia 
 IRI – generalizzazione dell'Uniform Resource Identifier (URI) che permette l'uso di caratteri Unicode

Altri progetti